

Biografia 
Nacque il 16 giugno 1660 a Napoli. Era nipote del cardinale Francesco del Giudice e cugino di Niccolò Caracciolo.

Papa Benedetto XIII lo elevò al rango di cardinale nel concistoro dell'11 giugno 1725.

Morì il 30 gennaio 1743 all'età di 82 anni.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cardinali nominati da Benedetto XIII